Арета — багатозначний термін, може бути ім'ям, назвою зоологічного об'єкту, астероїда, художнього твору.

Ім'я 
 Арета — давньогрецька богиня мужності.
 Арета — інше ім'я Афіни.
 Арета () — дочка царя феаків Рексенора, дружина Алкіноя.
 Арета Сіракузька (? — 352 до н. е.) — донька та дружина сіракузьких тиранів.
 Арета Кіренська (IV століття до н. е.) — давньогрецький філософ, дочка Арістіппа.
 Арета ІІІ — цар набатеїв.
 Арета IV Філопатор — цар Аравія Петреа.
 Арета Франклін (повне ім'я: Аре́та Луї́за Фра́нклін, ;  25 березня 1942, Мемфіс, Теннессі) — американська співачка у стилях ритм-енд-блюз, соул і госпел.

Інше 
 Арета (Arete) — рід креветок з родини Alpheidae.
 197 Арета — астероїд головного поясу.
 «Арета» — назва поеми Парфенія Нікейського.